Der TSV 1882 Landsberg am Lech e. V. ist ein Sportverein aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech (Landkreis Landsberg am Lech) mit Abteilungen für Fußball, Baseball, Volleyball, Stockschießen, Handball, Herz-/Diabetessport, Inlinehockey, Kampfsport, Schach, Tischtennis, Turnen und Wandern. Der 1882 gegründete Verein zählt zu den größeren Sportvereinen der Lechstadt.

Fußballabteilung 
Größter Erfolg der Fußballabteilung des TSV Landsberg war der Aufstieg in die damals viertklassige Bayernliga in der Saison 1996/97. Nach einem Jahr musste man als Tabellenletzter bereits wieder den Gang in die Landesliga antreten. In der Saison 2006/07 zeigte die Mannschaft eine konstante Saisonleistung, vor allem in der Rückrunde und konnte sich am vorletzten Spieltag mit einem Sieg gegen den TSV Sulzberg den Aufstieg in die Bezirksoberliga sichern. Nur zwei Jahre später stieg die Mannschaft nach einem 3:0-Erfolg im Relegationsspiel gegen den TSV Eching nach 15 Jahren wieder in die Landesliga auf. Spielertrainer ist seit dem 21. August 2010 Sven Kresin, der die Nachfolge von Jürgen Lugmair antrat. Der frühere Profi spielte bereits für Wacker Burghausen und Rot-Weiß Erfurt. Am Ende der Saison 2013/14 feierte man die Meisterschaft der Landesliga Südwest und stieg in die Bayernliga Süd auf. Trainer der Saison 2017/18 ist Uwe Zenkner, er löste im März 2017 Roland Krötz ab. Nach kurzer Amtszeit musste Anfang Oktober 2017 auch Uwe Zenkner seinen Hut nehmen, er wurde von der Abteilungsleitung entlassen. Am 17. Oktober 2017 wurde Guido Kandziora als neuer Trainer der Bayernliga-Mannschaft des TSV 1882 Landsberg im 3C Sportpark vorgestellt und der Verein musste leider am Ende der Saison absteigen. Zum 1. Juli 2018 hat Muriz Salemovic die Mannschaft in der Landesliga Südwest übernommen und führte sie zurück in die Bayernliga-Süd. Am 1. Juli 2019 wurde Hermann Rietzler als neuer Cheftrainer beim TSV Landsberg mit dem Ziel Klassenerhalt installiert. Rietzler war zuvor 2 Jahre Co-Trainer der 1. Mannschaft und besitzt die Trainer A-Lizenz.

Platzierungen

Erfolge 
 1964/65 Aufstieg in die A-Klasse
 1965/66, 1967/68, 1982/83 Aufstieg in die Bezirksliga Schwaben/Süd
 1970/71, 1985/86, 1993/94, 2008/09 Aufstieg in die Landesliga Süd
 1996/97 Aufstieg in die Bayernliga
 2006/07 Aufstieg in die Bezirksoberliga Schwaben
 2013/14 Aufstieg in die Bayernliga Süd
 2018/19 Aufstieg in die Bayernliga Süd

Weitere Sportangebote 
Neben den traditionellen Sportarten wie Fußball, Handball, Turnen, Stockschießen, Schach, Wandern, Tischtennis und Volleyball bietet der Verein auch Inlinehockey, Baseball, Aikido und Karate. Hinzu kommt die Abteilung Herz- und Diabetessport, in der unter ärztlicher Aufsicht gezielter Rehasport absolviert werden kann. Breitensport im Turnbereich von Stepaerobic bis hin zum Mutter-Kind-Turnen und zur Wirbelsäulen- und Skigymnastik, aber auch Baseball der TSV-Crusaders und Inline-Hockey der TSV-Vipers werden geboten. Zudem wurde eine Damenfußballriege gegründet. Im Handballbereich sind alle Nachwuchsaltersklassen besetzt und im Bereich Baseball steht die Gründung einer Nachwuchssparte kurz bevor.

Weblinks 
 TSV Landsberg
 Fußball-Abteilung des TSV Landsberg
 Schach-Abteilung des TSV Landsberg

Einzelnachweise 

Landsberg, TSV
Landsberg, TSV
Landsberg, TSV
Tsv
Gegründet 1882
Organisation (Landsberg am Lech)
Landsberg, TSV